Параметрическое программирование:

 Параметрическое программирование — это язык программирования станков с числовым программным управлением
 Параметрическое программирование — раздел математического программирования